

Patronymie 

 Alain Castets (1944-), poète français ;
 Béatrice Castets (1980-), joueuse française de basket-ball ;
 Clément Castets (1996-), joueur français de rugby à XV ;
 Corinne Castets (1965-), joueuse française de squash ;
 Jean Castets (1900-1957), joueur français de rugby à XV.

Toponymie 

 Castets, située dans le département des Landes.
 Castets et Castillon, commune située en Gironde.
 Castets-en-Dorthe, commune déléguée située dans le département de la Gironde au sein de Castets et Castillon.
 Castets, ancienne commune de Tarn-et-Garonne aujourd'hui rattachée à Gasques.
 Toponyme composé
 Castillon-de-Castets, commune déléguée située dans le département de la Gironde intégrée dans Castets et Castillon.
 Saint-Pey-de-Castets, commune située en Gironde.
 Castets, un hameau de Bougue (Landes) réputé en archéologie pour son groupe de tumulus.
 camp de Castets-Charlas, à Benquet (Landes).
 camp fortifié tarbelle de Lous-Bire-Castets, aussi appelé camp de César, à Hinx (Landes).

Divers 
 Castets N, un cépage français, porte le nom de son créateur

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France